Сенчи́хин — фамилия:
 Сенчихин, Константин Иванович (1905—1985) — советский архитектор.
 Сенчихин, Прокофий Фёдорович (1923—1944) — Герой Советского Союза.